Superligaen (2016/2017) – 105. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Danii. Była to pierwsza edycja ze zwiększoną liczbą drużyn do 14. Tytuł obronił zespół . Było to 12. mistrzostwo w historii stołecznej drużyny.

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa 
Punkty i bramki zostały przeniesione z rundy zasadniczej. Runda finałowa rozpoczęła się 2 kwietnia 2017.

Grupa mistrzowska

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Grupa spadkowa

Grupa A

Grupa B

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|{|
|

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

|-
|colspan=5 align="center"| Grupa B
|}
|}

Faza play-off

Baraże o udział w rozgrywkach UEFA

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Baraże o utrzymanie

Drabinka 

Zwycięzcy meczów numer 3, 5 i 6 zagrają w następnym sezonie Superligaen.

Pierwsza runda

Druga runda 

 wygrał w dwumeczu 3–2 i zapewnił sobie utrzymanie w Superligaen.  zmierzy się w trzeciej rundzie baraży o utrzymanie z .

 wygrał w dwumeczu 4–3 i zapewnił sobie udział w trzeciej rundzie baraży o utrzymanie, w której zmierzy się z .  spadł do 1. division.

Trzecia runda 

 wygrał w dwumeczu 3–3, dzięki przewadze bramek zdobytych na wyjeździe, i awansował do Superligaen.  spadł do 1. division.

 wygrał w dwumeczu 3–1 i utrzymał się w Superligaen.  pozostał w 1. division.

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Opracowano na podstawie: DBU.dk.
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2017.

Hat-tricki

Czyste konta 

Opracowano na podstawie: LigaFodbold.dk.
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2017.

Nagrody

Piłkarz miesiąca

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Danii
2017 w Danii